Шамова Татьяна Ивановна (22 ноября 1924 — 28 июля 2010) — член-корреспондент Российской академии образования (1993), действительный член Международной академии наук педагогического образования, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор педагогических наук, профессор.

Биография 
22 ноября 1924 год — родилась в деревне Кузьминка (ныне  Новосибирской области) в семье армейского ветеринарного фельдшера Ивана Григорьевича Бородихина и Марии Ксенофонтовны Николаенко.

Образование 

 1942 год — рабочий факультет при Якутском государственном педагогическом институте.
 1947 год — окончила Новосибирский государственный педагогический институт.

Трудовая деятельность 
с 1947 по 1949 год — учитель физики в Болотинской средней школе Новосибирской области.

с 1949 по 1950 год — учитель физики в Баганской средней школе Новосибирской области.

с 1950 по 1959 год — учитель физики, заместить директора по УВР в Чистоозерной средней школе Новосибирской области.

с 1959 по 1960 год — заместить директора по УВР базовой школы № 10 города Новосибирска.

с 1961 по 1969 год — директор Новосибирского областного Института усовершенствования учителей (с 1 января 1993 приказом Главного управления народного образования администрации Новосибирской области институт реорганизован в Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (НИПКиПРО)).

с 1969 года — заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института Министерства просвещения РСФСР.

с 1976 года — заведующая сектором технологических дисциплин Научно-исследовательского института трудового обучения и профессиональной ориентации.

с 1982 по 2010 год — декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, заведующая кафедрой управления образовательными системами Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина.

Просветительская деятельность 

 1969 год — лекции в Польше
 1978 год — лекции на Кубе
 1984 год — лекции в Чехословакии

Достижения 
1992 год — открытие первой в Российской Федерации магистратуры по подготовке менеджеров образования.

1993 год — член-корреспондент Российской академии образования.

Научные звания 
1980 год — присвоено ученое звание профессор.

Награды 

 1959 год — значок «Отличник просвещения СССР».
 1998 год — почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
 2000 год — медаль К. Д. Ушинского Министерства образования Российской Федерации.
 2004 год — медаль «В. А. Сухомлинский».

Научная деятельность 
1966 год — защита диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме «Организация познавательных действий учащихся в условиях проблемного обучения (на материале предметов естественно-математического цикла)».

1978 год — защита диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук по теме «Проблема активизации учения школьников (дидактическая концепция и пути реализации принципа активности в обучении)». Содержание диссертационного исследования отражено в 47 публикациях. Оппоненты: действительный член АПН СССР, доктор педагогических наук, профессор Э. И. Моносзон и член-корреспондент АПН СССР М. Н. Скаткин,  доктор педагогических наук, профессор П. И. Пидкасистый.

Последователи 
Под руководством Т. И. Шамовой подготовлены 50 кандидатов педагогических наук и 15 докторов педагогических наук. Представители научной школы Т. И. Шамовой:

 Конаржевский Ю. А.  (20 августа 1925 – 8 ноября  2000) — доктор педагогических наук, профессор;
 Плахова (Асмолова) Л. М. — Заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педагогических наук (Московский институт открытого образования);
 Подчалимова Г. Н. — доктор педагогических наук, профессор (Курский государственный университет);
 Третьяков П. И. — доктор педагогических наук, профессор (Московский институт открытого образования).

Библиография 
 Шамова, Т. И. Внедряем передовой опыт // Народное образование. — 1961. — № 10. — С. 70-73.
 Шамова, Т. И. Опорные школы на селе // Народное образование. — 1963. — № 11. — С. 19-21.
 Шамова, Т. И. Рациональная организация деятельности учащихся/ Т. И. Шамова, С. М. Южаков, М. И. Еникеев // Советская педагогика. — 1964. — № 9.
 Шамова, Т. И. Проблемность — стимул познавательной активности // Народное образование. — 1966. — № 4. — С. 32-37.
 Шамова, Т. И. Из нашего опыта // Народное образование. — 1968. — № 3. — С. 11-15.
 Шамова, Т. И. Влияние действий учащихся на усвоение знаний // Советская педагогика. — 1969. — № 11.
 Шамова, Т. И. Повышение квалификации учителей в Польше // Народное образование. — 1970. — № 12. — С. 98-100.
 Шамова, Т. И. Повышать эффективность обучения по новым программам // Народное образование. — 1971. — № 3. — С. 115—125.
 Шамова, Т. И. Из опыта предупреждения неуспеваемости // Кезневелеш (Будапешт), 1971. — № 20.
 Шамова, Т. И. К вопросу об анализе структуры познавательной деятельности учащихся // Советская педагогика. — 1971. — № 10. — С. 18-25.
 Шамова, Т. И. Рекомендации для младших научных сотрудников института и учителей: педагогический эксперимент. — М.: НИИ школ МП РСФСР, 1973. — 160 с.
 Шамова, Т. И. Содержание и формы внутришкольного контроля // Советская педагогика. — 1973. — № 8.
 Шамова, Т. И. О реализации новых программ в начальных классах // Народное образование. — 1974. — № 11. — С. 119—123.
 Шамова, Т. И. К вопросу о методах преподавания и учения // Советская педагогика. — 1974. — № 1. — С. 40-50.
 Шамова, Т. И. Совершенствовать руководство сельской школой // Народное образование. — 1975. — № 9. — С. 116—126.
 Шамова, Т. И. Активизация учения школьников: пособие. — М.: НИИ школ МП РСФСР, 1976. — 100 с.
 Шамова, Т. И. Школьный учебник и проблемы активного учения // Советская педагогика. — 1976. — № 9. — С. 10-17.
 Шамова, Т. И. Активизация учения школьников. — М.: «Знание», 1979. — 96 с.
 Шамова, Т. И. Педагогические основы активизации учения школьников: методические рекомендации для руководителей школ. — М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1981. — 86 с.
 Шамова, Т. И. Педагогический анализ урока в системе внутришкольного управления/ Т. И. Шамова, Ю. А. Конаржевский; под ред. С. И. Архангельского. — М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1983—100 с.
 Шамова, Т. И. Предупреждение формализма в управленческой деятельности руководителей школы — важнейшее условие повышения её эффективности/ Т. И. Шамова, Ю. А. Конаржевский // Совершенствование управленческой деятельности руководителей школы: методические рекомендации. — М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1983. — С. 4-17.
 Шамова, Т. И. Планирование работы в школе: методические рекомендации для слушателей ФПК директоров школ/ Т. И. Шамова, К. А. Нефедова. — М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1984. — 79 с.
 Шамова, Т. И. Воспитание сознательной дисциплины школьников в процессе обучения/ Т. И. Шамова, К. А. Нефедова. — М.: Педагогика, 1985. — 104 с.
 Шамова, Т. И. Работа с педагогическими кадрами в условиях реализации школьной реформы: методические рекомендации для слушателей ФППК организаторов народного образования/ Т. И. Шамова, К. А. Нефедова. — М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1985. — 50 с.
 Шамова, Т. И. Развитие демократических основ в управлении школой/ Т. И. Шамова, Ю. Л. Загуменнов // Педагогика. — 1986. — № 12. — С. 57-61.
 Шамова, Т. И. Урок в современной школе и его педагогический анализ/ Т. И. Шамова, Т. К. Чекмарева. — М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1987. — 81 с.
 Шамова, Т. И. Инспектирование управленческой деятельности руководителей школ/ Т. И. Шамова, Т. Н. Чекмарева. — М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1987. — 80 с.
 Шамова, Т. И. Учебная управленческая игра как метод обучения на ФППК ОНО: методические рекомендации/ Т. И. Шамова, Р. Б. Козина, В. Н. Мордуховская, В. В. Пикан; под ред. Т. И. Шамовой. — М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1987. — 62 с.# Шамова, Т. И. Профессиограмма директора общеобразовательной школы/ Т. И. Шамова, К. Н. Ахлестин. — М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1988. — 66 с.# Шамова, Т. И. Использование компьютера в управлении школой/ Т. И. Шамова, Л. М. Перминова. — М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1989. — 66 с.# Шамова, Т. И. Совершенствование системы внутришкольной педагогической информации как важнейшее условие реализации школьной реформы/ Т. И. Шамова, Т. К. Чекмарева. — М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1989. — 66 с.
 Шамова, Т. И. Методические рекомендации по проведению стажировки резерва организаторов народного образования на базе школы: Экспериментальный материал/ под ред. Т. И. Шамовой. — М.: МАТИ, 1990. — 160 с.
 Шамова, Т.И Резервы внутришкольного управления// Демократизация управления народным образованием: Материалы республиканской научно-практ. конференции. Минск, 13-14 февраля 1990 г. — Минск: РИУУ, 1990. — С. 34-37.
 Шамова, Т. И. Исследовательский подход в управлении школой. — М.: АПП ЦИТП (библиотечка «Современная школа: проблемы руководства»), 1992. — 66 с.
 Шамова, Т. И. Роль ФППК ОНО в обновлении управления школами/Т. И. Шамова, К. Н. Ахлестин // Союз педагогической науки и школьной практики: тезисы мат. конф., посвященной 20-летию ФППК ОНО МПГУ; под ред. Т. И. Шамовой, П. И. Третьякова. — М.: МПГУ, 1992. — С. 3-8.
 Шамова, Т. И. Обновление содержания подготовки и повышения квалификации руководителей школ на основе максимального учета изменений объекта управления // Актуальные проблемы повышения квалификации руководителей школ: методические рекомендации. — М.: Прометей, 1993. — С. 3-11.
 Шамова, Т. И. Инновационные процессы в школе как содержательная основа её развития/ Т. И. Шамова, А. Н. Малинина, Г. М. Тюлю. — М.: Новая школа, 1993.
 Шамова, Т. И. Управление учебным процессом в школе на основе технологических карт учителя: методические рекомендации руководителям школ и учителям/ Т. И. Шамова, В. А. Антипов, Т. М. Давыденко, Н. А. Рогачева. — М.: МПГУ ФПК и ППРО, 1994. — 35 с.
 Шамова, Т. И. Педагогические технологии: что это такое и как их использовать в школе/ Т. И. Шамова, К. Н. Ахлестин, Т. М. Давыденко, Н. П. Капустин и др.; под ред. Т. И. Шамовой, П. И. Третьякова. — Москва-Тюмень: МПГУ, ТИПК, 1994. — 277 с.
 Шамова, Т. И. Менеджмент в управлении школой: учеб. пособие для слуш. сист. ППК организаторов образования/ Т. И. Шамова, Н. В. Немова, К. Н. Ахлестин, и др.; под ред. Т. И. Шамовой. — М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1995. — 226 с.
 Шамова, Т. И. Управление развитием инновационных процессов в школе/ Т. И. Шамова, П. И. Третьяков, Г. М. Тюлю и др.; под ред. Т. И. Шамовой, П. И. Третьякова. — М.: МПГУ им. В. И. Ленина, 1995. — 217 с.
 Шамова, Т. И. Управление адаптивной школой: проблемы и перспективы: Практикоориентированная монография/ Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Н. А. Рогачева. — Архангельск: Изд-во Поморского педуниверситета, 1995. — 162 с.
 Шамова, Т. И. Личностно-ориентированный подход в работе с учителем // Практика управления развитием образования в регионе: сб. тез. докл. II Всерос. научно-практической конф., 17-19 апр. 1996 г.; под ред. В. Г. Илларионова. — Брянск: БИПКРО, 1996. — С. 37-38.# Шамова, Т. И. Управление образовательным процессом в адаптивной школе/ Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко. — М.: Центр «Педагогический поиск», 2001. — 384 с.
 Шамова, Т. И. Управление качеством образования — основное направление в развитии системы: сущность, подходы, проблемы/ Т. И. Шамова, П. И. Третьяков // Управление качеством образования: сб. мат. Науч. сессии ФПК и ППРО МПГУ. — М.: МПГУ, Бакалавр, 2001. — С. 4-8.
 Шамова, Т. И. Управление развитием качества образования — ключевая проблема нового века/ Т. И. Шамова, П. И. Третьяков // Управление развитием качества образования в городе: мат. рег. научно-практ. конф., 1-2 нояб. 2001 г.; под ред. П. И. Третьякова. — М.: 2001. — С. 9-1.
 Шамова, Т. И. Управление образовательными системами: Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений/ Т. И. Шамова, П. И. Третьяков, Н. П. Капустин; под ред. Т. И. Шамовой. — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛА-ДОС», 2002. — 320 с.
 Шамова, Т. И. Эффективность, доступность, качество/ Т. И. Шамова, П. И. Третьяков // «Образование для XXI века: доступность, эффективность, качество»: Труды Всероссийской научно-практической конференции — М.: МАНПО, 2002. — С. 7-13.
 Шамова, Т. И. Образовательный мониторинг как механизм управления развитием качества профессиональной переподготовки руководителей образовательных учреждений // Мониторинг педагогических систем в профессиональной переподготовке управленческих кадров образования: сб. мат. научной сессии ФППК и ППРО МПГУ. — М.: МПГУ, 2003. — С. 4-16.
 Шамова, Т. И. Как школе готовиться к единому государственному экзамену/ Т. И. Шамова, Г. Н. Подчалимова, И. В. Ильина // Народное образование. — 2004. — № 3. — С. 61- 76.
 Шамова, Т. И. Избранное/ сост. Т. Н. Зубрева, Л. М. Перминова, П. И. Третьяков. — М.: ООО «Центральное издательство», 2004. — 320 с.
 Шамова, Т. И. Система деятельности факультета повышения квалифика-ции МПГУ в подготовке руководителей образовательных учреждений Москвы и Московского региона к реализации концепции модернизации образования России // сб. мат. VIII междунар. научно-практической конф.: в 2 ч. Ч. 1. — М.: АПК и ПРО, 2004. — С. 3-11.
 Шамова, Т. И. Структурирование компетенций и их связь с компетентностью/ Т. И. Шамова, В. В. Лебедев // сб. мат. VIII междунар. научно-практической конф.: в 2 ч. Ч. 1. — М.: АПК и ПРО, 2004. — С. 26-35.
 Шамова, Т. И. Система последипломного образования руководителей образовательных учреждений: опыт, проблемы, перспективы // Педагогическое образование и наука. — 2004. — № 3. — С. 3-9.
 Шамова, Т. И. Воспитательная система школы: сущность, содержание, управление/ Т. И. Шамова, Г. Н. Шибанова. — М.: ЦГЛ, 2005. — 200 с.
 Шамова, Т. И. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного процесса как ведущее условие обеспечения качества образования // Развитие профессиональной компетентности участников образовательного процесса как ведущее условие обеспечения качества образования: сб. мат. IX Международной научно-практ. конф. — Москва-Тамбов: ТОИПКРО, 2005. — С. 12-19.
 Шамова, Т. И. Управление образовательными системами: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова; под ред. Т. И. Шамовой. — М.: Академия, 2005. — 384 с.
 Шамова, Т. И. Управление профильным обучением на основе личностно-ориентированного подхода: Учебно-методическое пособие/ Т. И. Шамова, Г. Н. Подчалимова, А. Н. Худин и др. — М.: Центр «Педагогический поиск», 2006. — 160 с.
 Шамова, Т. И. Компетентностный подход в образовании — ответ на вызовы XXI столетия // Проблемы и перспективы развития профессиональной компетентности организаторов образования: сб. мат. научно-практ. конференции. — М.: МПГУ, МАНПО, 2006. — С. 3-5.
 Шамова, Т. И. Управление развитием профессиональной переподготовки руководителей школ на муниципальном уровне: новый взгляд на проблему/ Т. И. Шамова, И. В. Ильина, П. М. Кухтенков // Проблемы и перспективы развития профессиональной компетентности организаторов образования: сб. мат. научно-практ. конференции. — М.: МПГУ, МАН-ПО, 2006. — С. 274—282.
 Шамова, Т. И. Экспертная деятельность в процессе аттестации школы: Учебно-методическое пособие/ Т. И. Шамова, А. Н. Худин, Г. Н. Подчалимова и др. — М.: Педагогическое общество России, 2006. — 112 с.
 Шамова, Т. И. Кластерный подход к развитию образовательных систем // Взаимодействие образовательных учреждений и институтов социума в обеспечении эффективности, доступности и качества образования региона: материалы X Междунар. образовательного форума: в 2ч. (Белгород. 24 — 26 окт. 2006 г.) / БелГУ, МПГУ, МАНПО; отв. ред. Т. М. Давыденко, Т. И. Шамова. — Белгород: БелГУ, 2006. — ч. I — 368 с.
 Шамова, Т. И. Здоровьесберегающие основы образовательного процесса в школе/ Т. И. Шамова, О. А. Шклярова // Управление развитием здоровьесберегающей среды в школе на ресурсной основе: сб. материалов научной сессии ФПК и ППРО МПГУ (25 января 2007 г.). — М.: ООО УЦ «Перспектива», 2007. — С. 3-11.
 Шамова, Т. И. Современные средства оценивания результатов обучения в школе: Учебно-методическое пособие/ Т. И. Шамова, С. Н. Белова, И. В. Ильина, Г. Н. Подчалимова, А. Н. Худин. — М.: Педагогическое общество России, 2007. — 212 с.
 Шамова, Т. И. Теория и технология аттестации руководителей образовательных учреждений системы общего среднего образования/ Т. И. Шамова, Э. В. Литвиненко. — М.: Прометей, 2008. — 178 с.
 Шамова, Т. И. Кластерная организационная технология в развитии и саморазвитии участников образовательного процесса // Теория и практика реализации компетентностного подхода в управлении развитием субъектов образовательного процесса: сб. статей. — М.: «Прометей», 2008. — С. 15-25.
 Шамова, Т. И. Технология управления развитием субъектности учителя в условиях общеобразовательного учреждения/ Т. И. Шамова, И. В. Ильина // Теория и практика реализации компетентностного подхода в управлении развитием субъектов образовательного процесса: сб. статей. — М.: «Прометей», 2008. — С. 133—148.
 Шамова, Т. И. Экспериментальные школы как эффективный способ взаимодействия педагогической науки и практики/ Т. И. Шамова, С. Г. Воровщиков, М. М. Новожилова // Управление образованием. — № 1. — 2009. — С. 58-70.
 Шамова, Т. И. Актуальные проблемы управления образованием // Управление образованием. — 2009. — № 1. — С. 5-8.
 Шамова, Т. И. Экспериментальные площадки: эффективный способ взаимодействия педагогической теории и практики/ Т. И. Шамова, С. Г. Воровщиков, М. М. Новожилова// Воровщиков С. Г. Развитие учебно-познавательной компетентности учащихся: опыт проектирования внутришкольной системы учебно-методического и управленческого сопровождения/ С. Г. Воровщиков, Т. И. Шамова, М. М. Новожилова, Е. В. Орлова и др. — М.: «5 за знания», 2009. — С. 14-28.
 Шамова. Т. И., Цибульникова, В. Е. Становление управления школой в первой половине XX века/ Т. И. Шамова, В. Е. Цибульникова// Управление образованием. — 2010. — № 3. — С. 22-27
 Шамова, Т. И., Цибульникова, В. Е. Система школьного образования в России и требования к профессиональной деятельности директора школы в XVII—XIX вв.// Повышение профессиональной компетентности работников образования: актуальные проблемы и перспективные решения: Сборник статей Вторых педагогических чтений научной школы управления образованием (25 января 2010 г.)/ Т. И. Шамова, В. Е. Цибульникова.- М.: ЗАО "Издательский дом «Тиссо», 2010. — С. 131—134

Примечания

Литература 
 Цибульникова, В. Е. Татьяна Ивановна Шамова. Жизнь и творчество/ Автор-составитель В. Е. Цибульникова. — М.: АПК и ППРО, 2009. — 208 с.
 Цибульникова, В. Е. Научные публикации Т. И. Шамовой начиная с 90-х годов прошлого столетия по настоящее время — историографический экскурс// Инновационные ресурсы развития современного урока: материалы XII Международной научно-практической конференции: в 3 ч. (г. Новосибирск, 21-23 апреля 2009 г.) — Новосибирск: НГПУ, 2009. — Ч. 1 — С. 239—249
 Цибульникова, В. Е. Научная школа Т. И. Шамовой: ретроспективный анализ// Становление и развитие управленческой науки в системе повышения квалификации руководителей образования: Сборник статей Первых педагогических чтений научной школы управления образованием (29 января 2009 г.) — М.: МПГУ, 2009. — С. 38-45
 Цибульникова, В. Е. Управление образовательными системами — научная школа Т. И. Шамовой// Управление школой. — 2009. — № 21. — С. 41-46.
 Цибульникова, В. Е. Науковедческий и историографический подходы к идентификации научной школы// Управление образованием, — 2009. — № 2. — С. 13-21

Педагоги СССР
Выпускники Новосибирского педагогического университета